Jerónimo de Ataíde pode-se referir a um dos seguintes homens:
 Jerónimo de Ataíde, 6.º Conde da Castanheira
 Jerónimo de Ataíde, 6.º Conde de Atouguia
 Jerónimo de Ataíde, 9.º Conde de Atouguia
 Jerónimo de Ataíde, 11.º Conde de Atouguia

O 20º Vice-Rei da Índia Portuguesa (Goa), D. Jerónimo de Azevedo é também referido em algumas fontes por este nome.

Desambiguação